Au Québec, une maison des jeunes (MDJ) est un organisme communautaire du domaine de la santé et des services sociaux qui organise des activités de loisir pour les jeunes.
 En France, les Maisons des Jeunes et de la Culture (MJC), qui proposent des activités sportives et culturelles, sont parfois appelées simplement Maison des Jeunes.